Szulc ist ein polnischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schulz.

Namensträger 
 Jakub Szulc (* 1973), polnischer Politiker
 Rafael Szulc (* 1973), deutscher Rapper, siehe Spax (Rapper)
 Tad Szulc (1926–2001), US-amerikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Władysław Szulc (1933–2021), polnischer Fotograf, Maler, Konservator und Autor

Familienname